Панайотис Панайоту:

 Панайоту, Панайотис (род. 1975) — кипрский футболист, защитник.
 Панайоту, Панайотис (род. 1988) — кипрский футболист, защитник.
 Панайоту, Панайотис (род. 1997) — кипрский футболист, вратарь.